Die Liste der Kommunen im Eifelkreis Bitburg-Prüm enthält die Verbandsgemeinden, Städte und Gemeinden im rheinland-pfälzischen Eifelkreis Bitburg-Prüm.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Eifelkreis Bitburg-Prüm

!Kommunen
Eifelkreis BitburgPrum